Moja kuzynka Rachela – powieść Daphne du Maurier
 Moja kuzynka Rachela – film z 1952
 Moja kuzynka Rachela – film z 2017